Het ATP-toernooi van Buenos Aires (met de officiële naam Argentina Open presentado por Buenos Aires Ciudad 2018) werd gespeeld van 12 tot en met 18 februari. Er werd gespeeld op gravelbanen van de Buenos Aires Lawn Tennis Club in de Argentijnse stad Buenos Aires.

Het toernooi van 2018 trok 44.922 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Afmeldingen 
Voor het toernooi
  Marin Čilić → vervangen door  Guillermo García López
  Oleksandr Dolgopolov → vervangen door  Florian Mayer
  Kyle Edmund (keelinfectie) → vervangen door  Gastão Elias
  Paolo Lorenzi → vervangen door  Dušan Lajović

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Buenos Aires
ATP-toernooi van Buenos Aires